Гардвік (інколи Хардвік;  або ) — англійське прізвище та топонім.

Персоналії 
 Кріс Гардвік (1971) — американський актор.
 Седрік Хардвік (1893—1964) — англійський та американський актор.
 Кетрін Хардвік (1955) — американський режисер.
 Джордж Гардвік (1920—2004) — англійський футболіст.
 Томас Гардвік (1755—1835) — англійський військовий та натураліст.

Гардвік — місто, штат Массачусетс
 Гардвік — місто, штат Міннесота
 Гардвік — місто, штат Вермонт
 Гардвік Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Гардвік — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гардвік — переписна місцевість в окрузі Болдвін, штат Джорджія
 Гардвік — переписна місцевість, штат Вермонт

Інше 
 Хардвік-холл — заміська садиба в Англії, збудована в 1590—1597 роках.